Ні́колсон () — німецьке та шотландське патронімічне прізвище, похідне від особового імені Нікол (), яке була поширеною у середньовіччі формою імені Ніколас ().

Відомі носії прізвища 
 Білл Ніколсон (; 1919—2004) — англійський футболіст та футбольний тренер.
 
 Генрі Аллейн Ніколсон (; 1844—1899) — британський палеонтолог, геолог, зоолог.
 Джек Ніколсон (;  1937) — американський кіноактор, режисер, продюсер, сценарист.
 Джиммі Ніколсон (;  1943) — північноірландський футболіст.
 Джордж Ніколсон (; 1847—1908) — британський садівник та ботанік.
 Джуліанн Ніколсон (;  1971) — американська акторка.
 Ендрю Ніколсон (;  1961) — новозеландський вершник, олімпійський медаліст (1992, 1996, 2012).
 Менді Ніколсон (, уроджена Ніколлс, ;  1968) — британська хокеїстка на траві, олімпійська медалістка (1992).
 Рейнолд Ніколсон (; 1868—1945) — англійський орієнталіст, дослідник ісламської літератури і ісламського містицизму.
 Роб Ніколсон (;  1952) — канадський юрист і політик з Консервативної партії.
 Сет Барнз Ніколсон (; 1891—1963) — американський астроном.
 Шамар Ніколсон (;  1997) — ямайський футболіст, нападник.

Інше 
 Клан Ніколсон — () — один з шотландських кланів.

Див. також 
 Ніколс (прізвище)
 Ніколлс (прізвище)

Примітки 

Патронімічні прізвища